Das zweite Kapitel steht für:

 Das zweite Kapitel (Album), Album der deutschen Hip-Hop-Band Die Firma (1999)
 Das zweite Kapitel (Film), US-amerikanischer Spielfilm von Robert Moore (1979)
 Das zweite Kapitel (Komödie), Komödie von Neil Simon (1977)